Erlkönig può essere:

 Erlkönig, ballata di Goethe
 Erlkönig, Lied di Schubert
 Erlkönig, personaggio della letteratura tedesca

Pagine correlate 
Il re degli elfi